SFPI steht für:
 Société Fédérale de Participations et d'Investissement, belgische Staatsholding
 Groupe SFPI, französische Industrieholding
 Specialized Financial and Promotional Institution, eine äthiopische Mikrobank
 Santa Fe Petroleum Inc, Mineralölunternehmen
 Státní fond podpory investic, tschechischer Staatsfond zur Investitionsförderung
 Softwood Fiber Price Index, Preisindex für Holzfasern aus Nadelholz

Abkürzung